het meervoud van museum
 een Frans non-profit platenlabel; zie Musea Records